41 (сорок один) может означать:

 41 — число.
 41 год
 41 год до н. э.

См. также 
 40 (значения)
 42 (значения)
 Сорок первый
 
 1941 год